Il doppio del torneo di tennis Puerto Rico Open 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrici Gigi Fernández e Robin White con Cammy MacGregor e Ronni Reis non hanno disputato la finale.

Teste di serie 

 Gigi Fernández /  Robin White (finale)
 Sandy Collins /  Laura Arraya (semifinali)

 Cammy MacGregor /  Ronni Reis (finale)
 Sophie Amiach /  Camille Benjamin (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Puerto Rico Open 1989